Die UK Championship 2007 war ein Snookerturnier, das vom 8. bis 16. Dezember 2007 ausgetragen wurde. Nach 6 Jahren war das Turnier von York nach Telford ins International Centre umgezogen. Sieger wurde Ronnie O’Sullivan, der Stephen Maguire mit 10:2 im Finale besiegte. Für O’Sullivan war es der vierte Titel eines UK Champions.

Im Halbfinale gegen Mark Selby gelang „The Rocket“ außerdem das siebte Maximum Break der Turniergeschichte. Nur bei der Snookerweltmeisterschaft hatte es bis dahin ebenfalls sieben Maximums gegeben. Außerdem war es das erste Mal überhaupt, dass ein 147er Break in einem Entscheidungsframe eines Ranglistenturniers gespielt wurde. Für O’Sullivan persönlich war es das achte 147er-Break seiner Karriere. Erst 37 Tage zuvor hatte er bei der Northern Ireland Trophy sein letztes Maximum Break erzielt.

Preisgeld 
Nachdem das Preisgeld für drei Jahre unter 600.000 £ gesunken war, stieg es in diesem Jahr wieder deutlich darüber. Dank der Prämie von 25.000 £ für das Maximum Break war es der zweithöchste Betrag nach 2001, der bei diesem Turnier je ausgeschüttet wurde. Davon profitierten aber fast nur die Top 4, der Sieger bekam alleine 23.000 £ mehr. Die Mindestprämie für Verlierer der dritten Qualifikationsrunde wurde von 2000 auf 2200 £ erhöht.

Qualifikation 
Mit dem neuen Austragungsort wurde auch das Turnier um fünf Tage verkürzt. Es begann nicht mehr mit der Runde der letzten 48, sondern es traten nur noch 32 Spieler im Hauptturnier an. Dabei trafen 16 gesetzte Spieler auf die 16 Spieler, die die vier Qualifikationsrunden vom 23. bis 30. November überstanden hatten.

Hauptturnier 
Ab 8. Dezember bestritten 32 Spieler das Hauptturnier im Telford International Centre.

Century Breaks 
42 Century Breaks wurden im Hauptturnier erzielt, ein durchschnittlicher Wert. Alleine den beiden Finalisten Ronnie O’Sullivan und Stephen Maguire gelangen zusammen 13 Breaks von 100 oder mehr Punkten. O’Sullivan spielte in jedem Spiel mindestens ein Century, darunter auch ein Maximum Break. Maguire verpasste im Finale ein 100er-Break nur um einen Punkt, mit sieben Centurys war er aber immer noch der erfolgreichste Punkter.

Quellen 

2007
Snookerveranstaltung 2007
Billardturnier in Telford